Blackthorn (Oxfordshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Oxfordshire
Blackthorn (film),  een film uit 2011, geregisseerd door Mateo Gil